Smithton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Smithton Township du comté de Saint Clair dans l'Illinois.
 Smithton Township du comté de Pettis dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships